

Geografia 
Malaysia
 Mato – distretto della provincia di Mukah (Sarawak)
Portogallo
 Mato – freguesia

Informatica 
 MAŤO – personal computer

Linguistica 
 Lingua mato – lingua austroneasiana della Papua Nuova Guinea

Onomastica 
 Mato – diminutivo croato di Matteo o Mattia

Persone 
 Ana Mato – politica spagnola
 Jakup Halil Mato – docente e critico letterario albanese
 Mato – condottiero cartaginese

Note